Niejednoznaczna nazwa dla rodziny chrząszczy. Dawniej odnoszona do Scarabaeidae. Współcześnie odnosić się może do:
 gnojarzowate (Geotrupidae)
 poświętnikowate (Scarabaeidae)

Zobacz też 
 żukokształtne (Scarabaeoidea)
 żuk (ujednoznacznienie)
 żuki (ujednoznacznienie)